Mum's the Word – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 Mum's the Word – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Mum's the Word – cortometraggio del 1918 diretto da Al Christie

 Mum's the Word – film del 1920 diretto da Lois Weber
 Mum's the Word – film del 1926 diretto da Leo McCarey
 Mum's the Word – cortometraggio del 1927 diretto da Eugene Forde